Buchhaldenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg

 Buchhaldenbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot gegenüber von Wilflingen, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Buchhaldenbach (Mahdbach), linker Zufluss des Mahdbachs beim Plapphof, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, der in den Fornsbach (Murr) mündet